

Lutherstadt Wittenberg – città della Sassonia-Anhalt

Groß Wittenberg, oggi Szydłowo – comune nel voivodato della Grande Polonia
 Klein Wittenberg, oggi Jaraczewo – comune nel voivodato della Grande Polonia

Wittenberg, oggi Nivenskoe – comune nell'oblast' di Kaliningrad

Wittenberg – villaggio del Wisconsin

Pagine correlate 
 Wittenberge
 Wittenbergen